Płotnikow () – nazwisko rosyjskie. Pochodzi od słowa "плотник" (cieśla). Forma żeńska Płotnikowa.

 Benedykt (Płotnikow) – rosyjski biskup prawosławny
 Jewgienij Płotnikow – rosyjski piłkarz
 Pawieł Płotnikow – radziecki generał
 Siergiej Płotnikow – rosyjski hokeista
 Wiktor Płotnikow - radziecki polityk
 Władimir Płotnikow – kazachski piłkarz

Rosyjskie nazwiska